Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles.

Källor

Se även
Olympiska sommarspelen 1984

1984
Olympiska sommarspelen 1984